Odisseas Vlachodimos (1994-), footballeur germano-grec,
 Panayótis Vlachodímos (1991-), footballeur germano-grec.

Patronyme grec